Mythos (μύθος, mito in lingua greca) può riferirsi a:

Musica 
 Mythos – gruppo musicale krautrock tedesco
 Mythos – album dei Mythos del 1972
 Mythos – traccia dell'album From the 13th Sun dei Candlemass del 1999

Altro 
 Mythos – gioco di ruolo
 Mythos – gioco di carte collezionabili
 Mythos – spettacolo teatrale dell'Odin Teatret del 1998
 Ferrari Mythos – concept car della Ferrari
 Mythos – birra greca
 Mythos – videogioco di ruolo